Le patronyme néerlandais  renvoie à quelqu'un qui habitait près d'un ruisseau (du ).

Il peut se décliner de différentes manières. 
La contraction ver- correspond aux mots van et der, qui peuvent être accolés vander et se décoller de beke ou beek.
Au sud des Pays-Bas, le -k peut se muer en -ck.

Cato Bontjes van Beek, résistante allemande au nazisme.
Lotte van Beek, patineuse de vitesse néerlandaise.

Patronyme néerlandais

Patronyme flamand